Макове́цький — українське, польське (), білоруське (Макавецкі), російське прізвище. Жіноча форма — Маковецька.

Відомі носії 

 Маковецький Валерій Семенович (1961) — український підприємець, співзасновник Групи компаній Фокстрот 
 Маковецький Василь Адамович (1907—1972) — майстер бандури.
 Маковецький Сергій Васильович (*1958, Київ) — російський актор українського походження.
 Микола Миколайович Маковецький (Єпископ Феодор) (1880—1925) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Мосальский, вікарія Калузької єпархії.
 Рафал Маковецький — теребовлянський староста.
 Францішек Лукаш Маковецький — теребовлянський староста.
 Маковецький Федір Єфремович (1899—1974) — Герой Радянського Союзу (1943).

 Маковецька Людмила Георгіївна (*1948) — солістка Київської оперети. Народна артистка України (1985).